Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Olivier Rochus e Kristof Vliegen 7-6(2), 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (campioni)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2006